Сырка — река в России, протекает в Нытвенском районе Пермского края. Устье реки находится в 605 км по правому берегу Воткинского водохранилища на Каме. Длина реки составляет 23 км, площадь водосборного бассейна 76,6 км².

Исток реки находится в 3 км к северо-востоку от села Шерья. Генеральное направление течения — юго-восток. В среднем течении протекает в двух километрах от районного центра, города Нытва. Также протекает деревни Заполье и Сукманы. Приток — Малая Сырка (левый). Впадает в Воткинское водохранилище на Каме у посёлка Новоильинский.

Данные водного реестра 

По данным государственного водного реестра России относится к Камскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Кама от Камского гидроузла до Воткинского гидроузла, речной подбассейн реки — бассейны притоков Камы до впадения Белой. Речной бассейн реки — Кама.

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 10010101012111100014226
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 111101422
 Код бассейна — 10.01.01.010
 Номер тома по ГИ — 11
 Выпуск по ГИ — 1

Примечания 

Притоки Камы, впадающие в Воткинское водохранилище
Реки Нытвенского района